, une communauté du comté d'Inyo en Californie.
 Fish Springs, une census-designated place du comté de Douglas au Nevada.
  dans le comté de Juab en Utah.
  en Utah.